Battaglia del Frigido – battaglia storica del 394
 Affetto da frigidità
Frigido – fiume della Toscana che attraversa la città di Massa